Mon cœur l'aime est la chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1996. Elle est interprétée par Kathy Leander.

La chanson est la neuvième de la soirée, elle suit Weil's dr guat got interprétée par George Nussbaumer pour l'Autriche et précède Emis Forame To Himona Anixiatika interprétée par Marianna Efstratiou pour la Grèce.

À la fin des votes, la chanson obtient 26 points et finit  place sur 23 participants.

Source de la traduction

Voir aussi

Articles connexes 
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1996
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson
 Concours Eurovision de la chanson 1996

Chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson
Chanson de l'Eurovision de 1996
Chanson en français